Бихайв, Би-Хайв (, ) — может означать:

  — тауншип в округе Перри, штат Кентукки, США.
  — некорпоративное сообщество в округе Ли, штат Алабама, США.
  — дуэт поп-музыки и электроники из Сиэтла, штат Вашингтон, США.
  — профсоюзный журнал, еженедельно выходивший в Соединённом Королевстве с 1861 по 1878 годы.

См. также 
 Бихайв-парк